

Codici 
 INQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Inisheer (Eire)

Economia
 INQ – produttore di telefoni cellulari e smartphone.